Columella (lateinisch colum(n)ella „kleine Säule“) steht für:

 Columella (Gattung), eine Gattung der Windelschnecken
 Lucius Iunius Moderatus Columella, römisch-antiker Landwirtschaftsautor
 zylindrisches antikes Grabmal, siehe Kioniskos

Columella bezeichnet folgende anatomische Strukturen

beim Menschen:
 Nasensteg, siehe Lippe #Anatomische Grundlagen der Lippe des Menschen

bei Tieren:
 das Gehörknöchelchen bei Amphibien, Reptilien und Vögeln, siehe Gehörknöchelchen #Amphibien, Reptilien und Vögel
 die zentrale Spindel bei Schneckenschalen, siehe Schneckenhaus #Die Spiralform der Schale
 die zentrale Säule im Kalkkelch der Steinkorallen, siehe Korallit

bei Pilzen:
 Columella (Mykologie), bei Bauchpilzen ein steriles, mehr oder weniger säulenförmiges Gebilde
 Columella (Schleimpilze), ein zentrales Element in den Fruchtkörpern einiger Schleimpilze

bei Pflanzen:

 Columella (Moose), zentrale Säule in der Sporenkapsel von Laub- und Hornmoosen